Волого́дская епа́рхия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в средней части Вологодской области (в границах города Вологды, а также Вологодского, Вожегодского, Верховажского, Грязовецкого, Кирилловского, Междуреченского, Сокольского, Сямженского, Усть-Кубинского, Харовского и Шекснинского районов). Входит в состав Вологодской митрополии.

Учреждена в 1556 году. Преемственно связана с учреждённой в 1383 году Пермской епархией, центром которой являлось село Усть-Вымь.

История 
До учреждения Вологодской епархии северо-западный район её входил в состав Новгородской епархии, а южный и восточный — в состав Ростовской епархии.

В 1492 году архиепископ Новгородский Геннадий уступил Пермской епархии Вологду. По постановлению собора 1589 года кафедра была перенесена в Вологду и архиереи стали именоваться «Вологодскими и Великопермскими».

В последние десятилетия XVIII века границы епархий были приведены в соответствие с границами губерний. Ряд территорий Вологодской епархии, оказавшихся в Костромской, Тверской, Новгородской, Архангельской губерниях, перешли соответствующим епархиям.

В 1918 году прекратились занятия в Вологодской Духовной Семинарии, духовном училище и епархиальном женском училище. В 1918—1919 годы в Вологде были закрыты все домовые церкви (за исключением крестовой церкви при архиерейском доме) и городские монастыри, в большинстве монастырских храмов, ставших приходскими, богослужения совершались до конца 1920-х годов.

В 1921—1922 года вологодское духовенство активно включилось в сбор средств в пользу голодающих в Поволжье. В 1921 года проходили сборы в храмах, в феврале 1922 года состоялись два духовных концерта в пользу голодающих. Однако это не помешало властям провести в губернии массовое изъятие церковных ценностей. Из храмов Вологодской губернии было изъято 4 фунта 42 золотника золота, 393 пуда 20 фунтов серебра, 5 фунтов 86 золотников серебра с жемчугом, 5003 драгоценных камня, 4 фунта 21 золотник жемчуга, 29 фунтов 10 золотников жемчуга в шитье.

16 декабря 1929 года Президиумом ВЦИК принимает постановление «Об урегулировании колокольного звона в церквях», фактически его запрещавшего. В Вологде 29 декабря 1929 года на заседании президиума Вологодского горсовета было принято постановление о запрещении колокольного звона во всех церквях города, а также выработано предложение во ВЦИК с просьбой разрешить снятие колоколов с городских храмов и передачу их в фонд цветной металлургии. Удалось сохранить только колокола колокольни Софийского собора, превращенного в 1923 году в музей.

В 1929—1930 годы происходило массовое закрытие церквей советскими властями. При этом в последние довоенные годы в епархии сохранялся высокий уровень религиозности населения. В специальном сообщении Управления НКВД по Вологодской области от 22 апреля 1939 года «Об активизации церковников в г. Вологде» отмечалось наличие множества прихожан на праздничных богослужениях:
За последнее время в связи с «великим постом» и религиозным праздником «пасхой» духовенство и церковники г. Вологды значительно активизировали свою деятельность… Обе церкви — Богородская (4500 чел.) и Горбачевская (1000 чел.) были переполнены. Молодежь составляла 15 — 20 % к общему числу. Народу пришло в два раза больше, чем прошлом году…

В 1937 году была образована Вологодская область — с 1939/1940 до осени 1942 года на её территории служба совершалась в единственном храме — нижней церкви Богородского кладбища Вологды. В 1944 году епархиальные границы привели в соответствие с областными. К 1948 году на территории епархии действовали 17 храмов. Число приходов оставалось неизменным в течение 40 лет: новые храмы стали открываться только с 1989 года (первая вновь открытая церковь, Троицкая в Тотьме, была освящена 19 февраля 1989 года).

23 октября 2014 года решением Священного Синода из состава Вологодской были выделены две новые епархии: Череповецкая и Великоустюжская; все три епархии включены в состав Вологодской митрополии. Правящему архиерею постановили иметь титул «Вологодский и Кирилловский».

Названия 
 Вологодская и Великопермская (с 1556)
 Вологодская и Белоезерская (с декабря 1657)
 Великоустюжская и Тотемская (с лета 1682)
 Вологодская (с марта 1787)
 Вологодская и Великоустюжская (с 06.5.1788)
 Вологодская и Тотемская (с 30.1.1888)
 Вологодская и Череповецкая (с 1945)
 Вологодская и Великоустюжская (с 1965)
 Вологодская (с 2014)

Архиереи 

 Иоасаф I (1558—1570)
 Макарий (1568—1574)
 Варлаам I (1576—1584)
 Антоний (11 октября 1585 — 26 октября 1587)
 Иона (Думин) (июнь 1588 — 1603)
 Иоасаф II (декабрь 1603 — упом. май 1609)
 Сильвестр (июль 1611 — 11 июля 1613)
 Нектарий Грек (25 июня 1613 — 1616)
 Макарий (9 февраля 1617 — 22 июля 1619)
 Корнилий (6 февраля 1620 — 17 марта 1625)
 Нектарий Грек (май 1625 — 3 июня 1626)
 Варлаам II (8 октября 1626 — январь 1645)
 Маркелл (16 января 1645 — 22 марта 1663)
 Симон (23 октября 1664 — август 1684)
 Гавриил (Кичигин) (7 сентября 1684 — 30 марта 1707)
 Иосиф (17 октября 1708 — 18 января 1716)
 Павел (Васильев) (29 января 1716 — 5 ноября 1725)
 Иоаким (Владимиров) (16 марта — 22 апреля 1726)
 Афанасий (Паисиос-Кондоиди) (9 октября 1726 — 17 сентября 1735)
 Амвросий (Юшкевич) (2 февраля 1736 — 29 мая 1740)
 Пимен (Савёлов) (29 июня 1740 — 26 мая 1753)
 Серапион (Лятошевич) (29 октября 1753 — декабрь 1761)
 Иосиф (Золотов) (16 декабря 1761 — 25 декабря 1774)
 Ириней (Братановский) (26 апреля 1775 — 23 апреля 1796)
 Арсений (Тодорский) (15 августа 1796 — 15 июня 1802)
 Антоний (Знаменский) (5 июля 1802 — 13 февраля 1803)
 Феофилакт (Слонецкий) (26 апреля 1803 — 3 января 1808)
 Евгений (Болховитинов) (24 января 1808 — 19 июля 1813)
 Онисифор (Боровик) (22 февраля 1814 — 28 ноября 1827)
 Моисей (Богданов-Платонов-Антипов) (28 ноября 1827 — 29 ноября 1828)
 Стефан (Романовский) (24 ноября 1828 — 1 марта 1841)
 Иннокентий (Борисов) (1 марта — 31 декабря 1841)
 Иринарх (Попов) (31 декабря 1841 — 12 ноября 1844)
 Евлампий (Пятницкий) (22 ноября 1844 — 15 июня 1852)
 Феогност (Лебедев) (13 июля 1852 — 31 июля 1856)
 Христофор (Эммаусский) (31 июля 1856 — 17 июня 1866)
 Павел (Доброхотов) (21 августа 1866 — 7 июля 1869)
 Палладий (Раев-Писарев) (15 июля 1869 — 13 июня 1873)
 Феодосий (Шаповаленко) (13 июня 1873 — 22 августа 1883)
 Израиль (Никулицкий) (25 октября 1883 — 23 апреля 1894)
 Антоний (Флоренсов) (30 апреля 1894 — 12 июня 1895)
 Алексий (Соболев) (12 июня 1895 — 21 апреля 1906)
 Никон (Рождественский) (25 апреля 1906 — 29 мая 1912)
 Антоний (Быстров) (1911) , епископ Вельский
 Александр (Трапицын) (16 мая 1912 — март 1921)
 Александр (Надеждин) (март 1921 — ноябрь 1922) уклонился в обновленчество
 Павел (Вильковский) (26 августа — октябрь 1923) на кафедре не был
 Павел (Кратиров) (4 сентября — 22 октября 1923) 
 Сильвестр (Братановский) (22 октября 1923 — 1928)
 Николай (Караулов) (1925) , епископ Вельский
 Амвросий (Смирнов) (28 ноября 1928 — 1931)
 Венедикт (Плотников) (1931 — 16 июня 1933) , епископ Кронштадтский
 Венедикт (Плотников) (16 июня — 18 октября 1933)
 Стефан (Знамировский) (18 октября 1933 — октябрь 1936)
 Ювеналий (Машковский) (1936—1937) на кафедре не был
 Иоанн (Соколов) (октябрь 1936—1937) , епископ Волоколамский (1936), затем Архангельский (1937)
 Алексий (Сергеев) (5—16 августа 1937)
 Георгий (Анисимов) (13 сентября 1937 — сентябрь 1940)
 1940—1944 — епархия вдовствовала
 Григорий (Чуков) (28 августа 1944 — 8 января 1945) , архиепископ Псковский
 Иустин (Мальцев) (8 января 1945 — 15 августа 1949)
 Гавриил (Огородников) (15 августа 1949 — 15 июля 1959)
 Мстислав (Волонсевич) (15 июля 1959 — 25 мая 1965)
 Сергий (Ларин) (25 мая — 15 июня 1965) , архиепископ Ярославский
 Мелхиседек (Лебедев) (17 июня 1965 — 7 октября 1967)
 Мефодий (Мензак) (7 октября 1967 — 2 февраля 1972)
 Павел (Голышев) (2 февраля — 11 октября 1972)
 Михаил (Чуб) (11 октября 1972 — 3 сентября 1974)
 Дамаскин (Бодрый) (3 сентября 1974 — 4 октября 1979)
 Феодосий (Дикун) (4 октября — 27 декабря 1979)
 Михаил (Мудьюгин) (27 декабря 1979 — 23 февраля 1993)
 Максимилиан (Лазаренко) (10 апреля 1993 — 30 мая 2014)
 Игнатий (Депутатов) (30 мая 2014 — 25 августа 2020)
 Савва (Михеев) (с 25 августа 2020)

Викариатства 
 Великоустюжское (ныне самостоятельная епархия)
 Вельское (недейств.)
 Тотемское (недейств.)

Благочиния 
Епархия разделена на 15 церковных округов (по состоянию на октябрь 2022 года):
 Благочиние Архиерейских подворий города Вологды — иеромонах Сергий Акимов
 Северо-Западное благочиние города Вологды — протоиерей Андрей Смирнов
 Центральное благочиние города Вологды — иерей Кирилл Киселев
 Северо-Восточное благочиние города Вологды — протоиерей Андрей Исаев
 Верховажское благочиние — протоиерей Александр Мухорин
 Вожегодское благочиние — иерей Сергий Бриленков
 Грязовецкое благочиние — протоиерей Александр Демьянов
 Кирилловское благочиние — протоиерей Владимир Колосов
 Междуреченское благочиние — протоиерей Алексий Биденко
 Сокольское благочиние — протоиерей Анатолий Балясин
 Сямженское благочиние — протоиерей Михаил Никифоров
 Усть-Кубенскиое благочиние — иерей Михаил Пинаев
 Харовское благочиние — протоиерей Анатолий Савчук
 Шекснинское благочиние — протоиерей Александр Колесов
 Монастырское благочиние — игумен Иосаф (Вишняков)

Монастыри 

 Мужские
 Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь в Вологде
 Кирилло-Белозерский монастырь в Кириллове
 Свято-Троицкий Павло-Обнорский монастырь в Грязовецком районе
 Спасо-Каменный монастырь в Устьянско поселении Усть-Кубинского района
 Ферапонтов Белозерский монастырь в селе Ферапонтово
 Нило-Сорская пустынь в местечке Пустынь Кирилловского района
 Рабангский Спасо-Преображенский монастырь в деревне Слобода Сокольского района

 Женские
 Горицкий Воскресенский монастырь в селе Горицы Кирилловского района
 Заоникиевская Богородице-Владимирская пустынь в деревне Лучниково Вологодского района
 Горне-Успенский монастырь в Вологде

 Недействующие
 Корнилиево-Комельский монастырь (мужской)
 Александро-Коровинская пустынь в Грязовецком районе

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт епархии
 Вологодская и Великоустюжская епархия в Православной энциклопедии
 Вологодская епархия на сайте Патриархия.Ru
 Вологодская и Великоустюжская епархия (комментарий в цифрах и фактах)

Литература 
 Жамков А. П. Из истории Вологодской епархии в 1943—1953 годах // Вестник церковной истории. 2008. — № 1 (9). — С. 153—166.
 Журнал «Вологодские епархиальные ведомости»

 
Появились в 1556 году
Епархии Русской православной церкви